Io non ho paura puede referirse a:

 Io non ho paura, novela del escritor italiano Niccolò Ammaniti publicada en 2001.
 Io non ho paura, película de 2003 dirigida por Gabriele Salvatores, basada en la novela antes mencionada.